Брдарићи може да се односи на:

 Брдарићи (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Брдарићи (Пале-Прача), насељено мјесто у општини Пале-Прача, Федерација БиХ, БиХ